Фрэнк Хеллер (; , Сан-Франциско — , Сент-Луис) — американский боксёр, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Хеллер соревновался только в полулёгком весе до 56,7 кг. Сначала он выиграл у Фредерика Гилмора, но затем проиграл Оливеру Кирку, получив в итоге серебряную награду.

Примечания

Ссылки 
 Фрэнк Хеллер на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Сан-Франциско
Умершие в Сент-Луисе
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Боксёры США
Боксёры на летних Олимпийских играх 1904 года